Искильда — топоним в России:
 
 Искильда — деревня в Бардымском районе Пермского края.
 Искильда — деревня в Куединском районе Пермского края.
 Искильда — река в Пермском крае.